Тауи:

 Тауи (Towhee; ) — род воробьиных птиц из семейства овсянковых
 Тауи (Towy) — река в Уэльсе
 Тауи (деревня) (англ.) — деревня в Абердиншире, Шотландия.